Världsmästerskapet i korfball 1999 var det sjätte världsmästerskapet i korfball och spelades i Australien under julimånad 1999. Detta var första gången som mästerskapet hölls i Oceanien.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Slutspel

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om nionde- till tolfteplats

Slutställning

Källor
ikf.org

1999
1999 i Australien
Sportåret 1999
Internationella sportevenemang i Australien
Korfball i Australien